Scotland  o Escòcia
 Scotland (Arkansas)
 Scotland (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut
 Scotland (Dakota del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Sud
 Scotland (Florida)
 Scotland (Geòrgia), població dels Estats Units a l'estat de Geòrgia
 Scotland (Indiana)
 Scotland (Maryland)
 Scotland (Missouri)
 Scotland (Pennsilvània)
 Scotland (Dakota del Sud)
 Scotland (Texas)
 Scotland (Virgínia)
 Comtat de Scotland
 Scotland Neck, població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Nord
 Scotland Run, riu a New Jersey